Плиссы:
 Плиссы — деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Плиссы — деревня в Невельском районе Псковской области России.
 Плиссы (Плисса) — озеро в Невельском районе Псковской области России.

См. также 
 Плисса